Le terme ligne 74 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 74 du tramway vicinal de Charleroi.

Voies ferrées 
 Ligne 74 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

74